Arrai pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Dipturus batis
 Raja microocellata

Desambiguações de espécies